И́льченко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Ильченко, Вера Романовна (род. 1937) — украинский педагог, руководитель коллектива разработчиков модели целостного образования.
 
 Ильченко, Даниил Иванович (1894—1977) — советский актёр.
 Ильченко, Дмитрий (род. 1996) — украинский гандболист.
 Ильченко, Евдокия Дмитриевна (1923—1989) — доярка колхоза, Герой Социалистического Труда (1958).
 Ильченко, Ефросинья Андреевна (1914—2006) — звеньевая свеклосовхоза, Герой Социалистического Труда.
 Ильченко, Илларион Петрович (1918—1973) — полный кавалер ордена Славы.
 Ильченко, Ирина Анатольевна (род. 1968) — советская и российская волейболистка.
 Ильченко, Кристина Сергеевна (род. 1993) — российская и белорусская биатлонистка.
 Парубец (Ильченко), Ксения Александровна (род. 1994) — российская волейболистка.
 Ильченко, Лариса Дмитриевна (род. 1988) — российская пловчиха в открытой воде.
 Ильченко, Любовь Ивановна (род. 1938) — советская художница в области полиграфии.
 
 Ильченко, Олесь Григорьевич (род. 1957) — украинский писатель, поэт и переводчик.
 
 Ильченко, Сергей Эдуардович (род. 1959) — молдавский публицист и философ, журналист.
 Ильченко, Семён Максимович (1915—1998) — Герой Советского Союза.
 Ильченко, Юрий Владимирович (род. 1951) — советский рок-музыкант.

Топоним 
 Ильченко — посёлок, Ржевский район, Тверская область, Россия